Динара Сафина — победительница турнира.

Чемпионка прошлого года — Жюстин Энен — не защищала свой титул.

Посев 
Восемь первых сеянных теннисисток начинают турнир со второго круга.

  Ана Иванович (Третий раунд)
  Елена Янкович (Четвертьфинал)
  Мария Шарапова (Третий раунд, отказ)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)
  Елена Дементьева (Второй раунд)
  Анна Чакветадзе (Третий раунд)
 ''' Динара Сафина (Титул)
  Вера Звонарева (Второй раунд)

<li>  Патти Шнидер (Третий раунд)
<li>  Марион Бартоли (Полуфинал)
<li>  Виктория Азаренко (Полуфинал)
<li>  Надежда Петрова (Третий раунд)
<li>  Мария Кириленко (Второй раунд)
<li>  Франческа Скьявоне (Первый раунд)
<li>  Флавия Пеннетта (Второй раунд)
<li>  Николь Вайдишова (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Canada Masters 2008